Мсила () — город на севере Алжира, административный центр одноимённого вилайета.

Основан в 924 году Али ибн Хамдуном аль-Андалуси, ставшим его первым вали, после победы Фатимидского халифата в кампании против берберов Занаба. Первоначально назывался аль-Мухаммадия, в честь руководившего кампанией по завоеванию фатимидского принца Мухаммада аль-Каим Биамриллаха.

Географическое положение 
Город находится в северной части вилайи, в предгорьях Атласа, на высоте 467 метров над уровнем моря.
Мсила расположена на расстоянии приблизительно 175 километров к юго-востоку от столицы страны Алжира.

Демография 
По данным переписи, на 2008 год население составляло 156 647 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Транспорт 
Ближайший  расположен в городе Бу-Саада.

Экономика 
Мсила является значимым региональным сельскохозяйственным центром, а также центром торговли.

Примечания 

Города Алжира
Появились в 920-е годы
Населённые пункты, основанные в X веке